Cory Emmerton (né le  à St-Thomas en Ontario, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant à la position de centre.

Carrière de joueur
Il fut repêché par les Red Wings de Détroit en deuxième ronde,  au total, au Repêchage d'entrée dans la LNH 2006. La saison 2006-07 fut sa troisième saison avec les Frontenacs de Kingston de la Ligue de Hockey de l'Ontario. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2005, 2006 et 2007. Au cours de la saison 2005-06, il marqua 26 buts et récolta 64 passes.

En , il signe un contrat de deux ans avec le HC Ambrì-Piotta.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club  

| 2004-2005|| Frontenacs de Kingston|| LHO|| 58|| 17|| 21|| 38|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2005-2006|| Frontenacs de Kingston|| LHO|| 66|| 26|| 64|| 90|| 32|| 6|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2006-2007|| Frontenacs de Kingston|| LHO|| 40|| 29|| 37|| 66|| 22|| 5|| 5|| 2|| 7|| 2
|- 
| 2006-2007|| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Frontenacs de Kingston|| LHO|| 24|| 13|| 18|| 31|| 6||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Battalion de Brampton|| LHO|| 30|| 12|| 18|| 30|| 10|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||69 ||10 ||25 ||35 ||18 ||9 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2009-2010 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||76 ||12 ||25 ||37 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||65 ||12 ||26 ||38 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Red Wings de Détroit || LNH ||71 ||6 ||4 ||10 ||14 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2012-2013 || SaiPa || SM-lliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 5 || 3 || 8 || 4 || 13 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 18|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||53 ||16 ||30 ||46 ||14 ||10 ||2 ||7 ||9 ||2
|-
|2014-2015 ||HK Sotchi ||KHL ||60 || 17|| 12||29 ||16 ||4 || 0||0 ||0 ||2 
|-
| 2015-2016 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 49 || 15 || 21 || 36 || 10 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 50 || 11 || 23 || 34 || 8 || 11 || 5 || 6 || 11 || 10
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA Qualification || - || - || - || - || - || 4 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2017-2018 || HC Ambrì-Piotta ||LNA|| 40 || 12 || 16 || 28 || 10 || 5|| 3|| 1||4 ||0 
|-
| 2018-2019 || Sibir Novossibirsk || KHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Lausanne HC ||LNA|| 36 || 12 || 12 || 24 || 2 || 12|| 4|| 2||6 ||4 
|-
| 2019-2020 || Lausanne HC ||LNA|| 33|| 7|| 10|| 17|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Lausanne HC ||LNA|| 43|| 10|| 15|| 25|| 6|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC ||LNA || 34|| 5|| 5|| 10|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2022-2023|| Lausanne HC ||LNA ||  || || || || ||

|139 ||12 ||9 ||21 ||22 ||18 ||1 ||1 ||2 ||6

Au niveau international 

|-
| 2006 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en juin 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du HK Sotchi
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Lausanne HC